Majesty (engl. für Majestät) steht für

 eine deutsche Metal-Band, siehe Majesty (Band), die zwischen 2008 und 2011 als MetalForce bekannt war
 den Gründungsnamen der US-amerikanischen Band Dream Theater
 den Gründungsnamen der US-amerikanischen Band Nausea
 ein Computerspiel, siehe Majesty: The Fantasy Kingdom Sim
 ein Kartenspiel, siehe Majesty (Spiel)
 die Motorrollermodelle Yamaha Majesty 125, 150 und 180, sowie Yamaha Majesty 250 und Yamaha Majesty 400
 Majesty, ehemaliger Name des Kreuzfahrtschiffes Crown Iris